Esaltazione, astrologia
Esaltazione, psicologia
Esaltazione, cerimonia religiosa cristiana

Altri progetti